Марс суперлига 1999/2000 годов () — 7-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1999/2000
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1999 году
Спорт в Словакии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000